Hogefeld ist der Familienname von

 Birgit Hogefeld (* 1956) ehemalige deutsche Terroristin der RAF
 Brand Hogefeld († 1496), Lübecker Bergenfahrer und Ratsherr